Yamamura (en japonais : , littéralement « village de montagne ») est un nom de famille japonais. Il est notamment porté par :
  (1884-1924), écrivain, poète et compositeur de chansons japonais
  un animateur, réalisateur et scénariste de films d'animations japonais
 ,  à Kyoto - , une romancière et femme de lettres japonaise, spécialisée dans le roman policier.*
  un acteur et réalisateur japonais (né le  à Tenri, mort le  à Suginami). Il est parfois mentionné dans les films sous le nom de Satoshi Yamamura ou Soh Yamamura.
  un footballeur japonais
 Hiroshi Yamamura, un homme politique marshallais

Des personnages de fiction portent également ce nom :
  est un personnage de fiction issu du roman Ring de l'écrivain japonais Kōji Suzuki

Homonymie de patronyme